Plaats in Indonesië
 Padomasan (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Padomasan (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java